Hjerting Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Hjerting Sogn (Esbjerg Kommune)
 Hjerting Sogn (Vejen Kommune)